Úľany () mohou označovat slovenské obce:
 Ipeľské Úľany (Ipolyfödémes) – obec v okrese Levice
 Pusté Úľany (Pusztafödémes) – obec v okrese Galanta
 Úľany nad Žitavou (Zsitvafödémes) – obec v okrese Nové Zámky
 Veľké Úľany (Nagyfödémes) – obec v okrese Galanta